Denneny ist der Familienname folgender Personen:

 Corb Denneny (1896–1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Cy Denneny (1891–1970), kanadischer Eishockeyspieler